Halász Tibor (1891–1944) jogász, miniszteri titkár
 Halász Tibor (1932–2020) matematika–fizika szakos pedagógus, főiskolai oktató
 Halász Tibor (1935) agrár- és talajmérnök